GGM es una sigla que puede corresponder a:

  Geógrafos griegos menores, un grupo de geógrafos griegos;
 Geographi Graeci Minores, el libro que alude a los mismos, de autoría de Karl Wilhelm Ludwig Müller 
 Gabriel García Moreno (1821-1875), siglas del presidente de Ecuador.
 Gabriel García Márquez (1927-2014), siglas del autor latinoamericano.